Ні́пель (; ) — 

 Ніпель (трубка) — металева трубка з нарізкою на кінцях для герметичного з'єднання трубопроводів, шлангів і т.ін. 

 Ніпель (гайка) — деталь у вигляді грибоподібної гайки для кріплення спиць в ободі велосипедного колеса.

 Ніпель (затискач) — вуглецевий випалений або графітований виріб, що використовується для з'єднання електродів.

 Ніпель (клапан) — клапан, для подачі газу в камеру (наприклад, велосипедну) та її автоматичної герметизації.

Примітки

Джерела